Plusieurs chapelles ont été nommées chapelle Saint-Jacques ou chapelle Saint-Jacques-le-Majeur en référence à saint Jacques :
 la chapelle Saint-Jacques-le-Majeur d’Abriès-Ristolas en France ;
 la chapelle Saint-Jacques de Bagnolet en France ;
 la chapelle Saint-Jacques de Besançon en France ;
 la chapelle Saint-Jacques de Bordeaux en France, dernier vestige de l'hôpital-prieuré Saint-Jacques de Bordeaux ;
 la chapelle Saint-Jacques de Brech en France ;
 la chapelle Saint-Jacques d'Orelle en France ;
 la  de Cogorno en Italie ;
 la chapelle Saint-Jacques de Coussegrey en France ;
 la  de Macao en Chine ;
 la chapelle Saint-Jacques de Maule en France ;
 la chapelle Saint-Jacques de Menton en France ;
 la chapelle Saint-Jacques de Saint-Léon à Merléac en France ;
 la chapelle Saint-Jacques de Mutzig en France ;
 la  de Mosogno à Onsernone en Suisse ;
 la chapelle Saint-Jacques de Saorge en France ;
 la chapelle Saint-Jacques de Vignec en France.

Autres édifices 
 La chapelle Saint-Jacques-le-Mineur de Gap en France est nommée d’après l’autre apôtre Jacques.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
 
 

~
SaintJacques